Michael Higgins (1920–2008) – amerykański aktor
 Michael D. Higgins (ur. 1941) – irlandzki polityk, prezydent
 Michael W. Higgins (ur. 1948) – kanadyjski naukowiec, profesor, wicekanclerz uniwersytetów
 Mike Higgins (ur. 1967) – amerykański koszykarz, zawodnik NBA